Kanin může být:
 Kanin (poloostrov) – poloostrov v Rusku
 Kanin nos – mys v Rusku
 Monte Canin, slovinsky Kanin – hora v Julských Alpách
 Kanin (Polsko) – vesnice v Polsku

 příjmení

 Fay Kanin (1917–2013) – americká scenáristka a filmová producentka
 Garson Kanin (1912–1999) – americký filmový režisér a scenárista
 Michael Kanin (1910–1993) – americký scenárista
 Vasilij Alexandrovič Kanin (1862–1927) – ruský admirál

 podobné
 Kanín – vesnice v okrese Nymburk